Уо́лтер Те́йлор ():
 Тейлор, Уолтер (археолог) (1913—1997) — американский антрополог и археолог.
 Тейлор, Уолтер (футболист) (1901—19??) — английский футболист.